Austria:
 Mautern an der Donau – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land
 Mautern in Steiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben